Attagenus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Attagenus ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ängrar
Attagenus